Подборье — название населенных пунктов:

Белоруссия 
 Подборье — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.
 Подборье — хутор в Островецком районе Гродненской области.
 Подборье — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Подборье — посёлок в Белыничском районе Могилёвской области.

Россия 
 Подборье — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Подборье — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Подборье — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Подборье — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Подборье — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Подборье — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области
 Подборье — деревня в Боровичском районе Новгородской области
 Подборье — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Подборье —  деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Подборье — деревня в Починковском районе Смоленской области

Украина 
 Подборье — село в Рогатинском районе Ивано-Франковской области.